Me, Myself & I — седьмой студийный альбом Fat Joe, выпущенный 14 ноября 2006 года. Первым синглом стала композиция «Make It Rain», вторым — «No Drama (Clap & Revolve)». К 2008 году альбом разошёлся тиражом 1 472 000 экземпляров.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Fat Joe
Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом